Хуэй-ди ( , личное имя Лю Ин (劉盈) (210 до н. э. — 188 до н. э.) — второй император эпохи Хань. Был вторым сыном императора Гао-цзу и императрицы Люй-хоу. Во времена его правление, делами управляла его мать, регентша Люй-хоу.

Молодость. Наследный принц 
Лю Ин был безвольным и слишком мягким, из-за чего Гао-цзу хотел лишить его звания наследника престола в пользу другого сына, Жу-и, рождённого наложницей из рода Ци.

Император Китая 
После смерти Гао-цзу в июне 195 года до н. э. Лю Ин был провозглашён императором. Наложница Ци была заключена в тюрьму, а Жу-и вызван в столицу. 

Хуэй-ди попытался спасти брата от интриг своей матери, императрицы-регентши Люй-хоу. Встретил Жу-и в Башане (недалеко от Чанъаня в современной Шэньси) и проследовал с ним во дворец. В императорском дворце Лю Ин не отлучался от Жу-и, а все это время жил с ним. В декабре 195 года до н. э. императрица Люй-хоу, воспользовавшись тем, что Лю Ин отлучился на охоту, приказала отравить Жу-и, а наложнице Ци отрубить ноги и руки, вырвать ей глаза, прижечь уши, дать снадобье, вызывающее немоту, поместить её в яму, полную нечистот, и называть «человек-свинья». 

Управление государством перешло к Люй-хоу, её братьям и племянникам. Хуэй-ди же не занимался государственными делами, предавался веселью и разврату, употреблял много алкоголя. От этого он заболел, и умер в сентябре 188 года до н. э.

Наследование 
Жена Хуэй-ди не имела сыновей, но притворилась беременной и отняла ребёнка у одной из наложниц (саму наложницу убили). Этого сына, Лю Гуна Люй-хоу провозгласила императором (известен как Шао-ди Гун).

Литература

Ссылки 
 Официальная биография Ханьского Хуэй-ди в «Ханьшу» (китайский язык)
 Цянь. Исторические записки. Глава девятая. ОСНОВНЫЕ ЗАПИСИ О ДЕЯНИЯХ ИМПЕРАТРИЦЫ ЛЮЙ-ТАЙХОУ

Персоналии по алфавиту
Императоры династии Хань
Правители Азии II века до н. э.